Нина Петровская:
 Петровская, Нина Васильевна (1910—1991) — советский геолог, лауреат Государственной премии.
 Петровская, Нина Ивановна (1879—1928) — русская поэтесса и переводчица.